Имманна (இம்மன்னா), другие названия Махарамей (மகர மெய்), Махара отры (மகர ஒற்று) — 23-я буква тамильского алфавита, обозначает губно-губной носовой согласный, входит вместе с "п" в пятый разряд первой группы согласных (губные), произносится,  как русское «м».

Фонетические особенности 
В отличие от части других согласных, тамильские слова могут как начинаться, так и оканчиваться на ம. При этом ம не сочетается с сибилянтами, за исключением заимствованный научных терминов и поэтических заимствований, избегаемых в разговорном языке. В разговорной речи в этих случаях между свистящим звуком и ம вставляется гласная, обычно краткая «и».

Сочетания с гласными (уйирмэййелутты) 

Когда ம  произносится  без  огласовки,  над  знаком  ставится точка или маленький кружок (புள்ளி, точка). Поскольку тамильски алфавит является слоговым, то сам по себе знак означает огласовку с "а": "ма".

Литература 
 Грамматика тамильского языка. М. С. Андронов. М.1960

Примечания 

Тамильский алфавит